Lista das 542 comunas do departamento francês de Gironda.

Arrondissements
 Blaye
 Bordeaux
 Langon
 Lesparre-Médoc
 Libourne
 Arcachon

Comunas

|}

 (CUB) Agglomeration community of  Bordeaux, criada em 1966.
 (CAA) Agglomeration community of the Bay of South Arcachon, criada em 2002.

Gironda